Леван Ломидзе (; 30 июня 1964, Тбилиси) — советский, грузинский и российский гитарист-виртуоз, певец, автор песен. Основатель и лидер группы Blues Cousins.

Биография 

В детстве учился в музыкальной школе по классу фортепиано.

В 1975 году, в возрасте 11 лет, побывал на концерте Би Би Кинга в Тбилисской филармонии. Во время выступления Леван поймал именной медиатор, который Маэстро бросил в зрительный зал. По словам музыканта «B.B.King, его музыка, перевернула моё сознание».

Позднее начал играть на гитаре, которую подарил отец. Как сам вспоминает Леван Ломидзе, их группу курировал Вахтанг Кикабидзе и даже брал с собой в концертные турне. Он купил молодой группе барабаны, просвещал и подталкивал ребят к самосовершенствованию.

В 2002 году был подписан долгосрочный контракт с Вашингтонским Блюзовым сообществом, о проведении 5 туров по США, включая выступления на самых престижных блюз фестивалях Америки. В общей сложности было проведено более 100 концертов.

Летом 2004 года Blues Cousins совершили трехмесячный тур по США. В рамках которого выступили в качестве хедлайнера на фестивалях: Mountbaker Blues Fest, Rockcut Blues Fest, Kettle River Blues Fest, Pig Out Blues Fest.

Дмитрий Малолетов написал о нём в 2008 году:

Сложилось такое мнение, что настоящий блюзовый музыкант должен быть нищим, несчастным, вечно пьяным и петь о потерянной любви к своей «бэ-э-эйби». Но стоит увидеть Левана Ломидзе, подъезжающего к клубу на белоснежной BMW, не курящего и не принимающего перед концертом даже пиво, как вышеперечисленные ассоциации, связанные с блюзом, рушатся прямо на глазах. Сейчас на живые концерты, где звучит блюз и рок-н-ролл, ходит очень солидная публика, и концерты проходят не только в пивных клубах, но и в престижных заведениях. Можно сказать, что данный формат стал достаточно элитным, как джаз и классика, и поэтому блюзовые музыканты соответствуют своей публике, как в манере поведения, так и в образе жизни.

Дискография 
Blues Cousins
 1996 — Blues cousins
 2001 — Hoochie Coochie Man
 2002 — Moscow Boogie
 2003 — Live 2003
 2003 — Дождь
 2004 — Live at Sunbanks blues festival
 2007 — The Best
 2011 — KGB Blues

Примечания

Ссылки 
 blues-cousins.ru
 guitarplayer.ru
 learnmusic.ru

Гитаристы СССР
Гитаристы Грузии
Гитаристы России